Bantam peut faire référence à :

Aérospatiale 
 B.A.T. Bantam est un chasseur biplan fabriqué par la British Aerial Transport.
 Bantam Bomber est le surnom de l'avion de chasse Douglas A-4 Skyhawk.

Lieux  
 La ville de Banten, parfois orthographié Bantam, situé dans la province de Banten en Indonésie. 
 L'ancien nom que les Européens donnait au royaume de Banten en Indonésie.
 Bantam, une ville dans le comté de Litchfield, État du Connecticut (États-Unis).
 Bantam, une localité des îles Cocos.

Sports 
 Nom en anglais pour la catégorie Poids coqs en boxe.
 Une catégorie de hockey sur glace d'âge mineur.

Technologies  
 Bantam, un appareil photo Kodak.

Véhicules 
 American Austin Car Company, nommé aussi American Bantam une marque de constructeur automobile américain, fournisseur, entre autres, de la remorque  de type T3 pour jeep Willys MB et Ford GPW.
 Jeep Bantam BRC-40, véhicule tout-terrain américain conçu pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autres 
 Le nom désignant les coqs nains et poules naines ramenés de Banten par des marins hollandais au XVIIe siècle.
 Bantam club français est une association d'éleveur de coqs et poules naines.
 Bantam Camping, société leader dans le domaine du camping en Suisse.
 Bantam Books, maison d'édition américaine.
 Bantams, soldats britanniques de la Première Guerre mondiale qui ont la particularité d'avoir une taille relativement petite (moins de 160 cm).

Homonymie de toponyme